Kallisto — компьютерная шашечная программа. Разработчик Игорь Коршунов.

В соревнованиях среди программ завоевала титулы: 2 место на Кубка сайта «Шашки в России» (2003), неофициальный чемпион Европы (2007), вице-чемпион мира (2008) — все в русские шашки.

Kallisto умеет играть в другие системы шашечной игры.

 Kallisto Brazil — бразильские шашки.
 Kallisto Pool — пул.
 Kallisto Losers — обратные русские шашки (поддавки).
 Kallisto Checkers — чекерс.
 Kallisto Checkers Losers — чекерсные поддавки.

Ссылки 
 Сайт компьютерной программы Kallisto

Примечания 

Шашечные программы